Новая Павловка — село в Вольском районе Саратовской области в составе Междуреченского муниципального образования.

География 
Находится на расстоянии примерно  53 километра по прямой на север от районного центра  города Вольск.

История
Основано в конце XVIII века.

Население
Население составляло 94 человека в 2002 году (76% русские),  57 в 2010.

Примечания

Населённые пункты Вольского района